Wim Hendriks (politicus), een politicus
 Wim Hendriks (voetballer), een voetballer
 Wim Hendrikse (auteur), een schrijver